Желтиков — русская фамилия; имеет женскую форму Желтикова.

Известные носители 
 Желтиков, Алексей Михайлович (род. 1964) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор Физического факультета МГУ.
 Желтиков, Октябрь Иванович — министр торговли Казахстана (июнь 90 — июнь 94)
 Желтиков, Павел Георгиевич (1919—1996) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Жёлтиков монастырь — некогда существовавший православный мужской монастырь под Тверью.
 Жёлтиково